

Estland en Russisch grensgebied 
Narva (Estland), derde stad van Estland
Narva (rivier), rivier in Noordoost-Europa, de verbinding tussen het Peipusmeer en de Finse Golf
Hermansburcht of Kasteel van Narva
JK Trans Narva, een Estse voetbalclub uit Narva

Overige 
Narva (kraj Primorje), plaats in Rusland
Närvä, dorp in de Zweedse gemeente Kiruna
SG NARVA Berlin, een Duitse sportclub uit Berlijn